FK Budućnost Podgorica – czarnogórski klub piłkarski
 KK Budućnost Podgorica – czarnogórski klub koszykarski
 OK Budućnost Podgorica – czarnogórski klub siatkarski
 ŽRK Budućnost Podgorica – czarnogórski klub piłki ręcznej